

K 

K
Musiklabel K